Black Cat est une expression anglaise signifiant « Chat noir » ou « Chatte noire ».

 Black Cat, super-héroïne créée par l'Américain Al Gabriele et publiée par Harvey Comics de 1941 à 1951 ;
 Black Cat Squadron, nom international de l'escadrille spéciale taïwanaise  volant sur U-2 et ayant effectué des missions de reconnaissance en Chine de 1961 à 1974 ;
 The Black Cat (La Chatte noire), super-héroïne américaine de l'univers Marvel Comics apparue en 1979 ;
 Black Cat est une chanson de Janet Jackson sortie en 1990 ;
 Black Cat (), manga de Kentaro Yabuki publié dans Weekly Shōnen Jump de 2000 à 2004 ;

Cinéma 
 The Black Cat, film américain réalisé par Albert S. Rogell et sorti en 1941 ;
 The Black Cat, titre international du film japonais  réalisé par Kaneto Shindô et sorti en 1968 ;
 Black Cat, titre international du film hongkongais  réalisé par Stephen Shin et sorti en 1991 ;

 The Black Cat, court métrage américain sorti en 1993 ;
 The Black Cat, court métrage indien sorti en 2017 ;

Voir aussi